Дискография Уитни Хьюстон, американской певицы, одной из самых успешных поп-исполнительниц. Песня «I Will Always Love You» из кинофильма 1992 года «Телохранитель» в её исполнении стала самым продаваемым синглом среди исполнительниц. Оригинальный саундтрек к этому фильму получил 17-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве 43 миллиона копий и стал самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии.

Альбомы

Синглы

Примечания 

Хьюстон, Уитни
Уитни Хьюстон
Хьюстон, Уитни
Хьюстон, Уитни